A25 oder A 25 steht für:
 Aftokinitodromos 25 in Griechenland
 Junkers A 25, ein Flugzeug

Autobahnen und Fernstraßen:
 Autobahn 25 in Belgien
 Autostrada A25, eine Autobahn in Italien
 A25 (Kasachstan), Fernstraße in Kasachstan
 Autostrasse A25 (Schweiz), ein geplanter Autobahnzubringer in der Schweiz
 Autoroute A25, eine Autobahn in Frankreich
 Bundesautobahn 25, eine Autobahn in Deutschland
 Welser Autobahn, eine Autobahn in Österreich
 Autoestrada A25, eine Autobahn in Portugal

A25